Пэйтон или Пейтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Пэйтон, Алан (1903—1988) — южноафриканский писатель и политик.
 Пэйтон, Барбара (1927—1967) — американская киноактриса.
 
 Пэйтон, Джо Мари (род. 1950) — американская актриса и певица.
 Пэйтон, Уолтер (1953—1999) — игрок в американский футбол.
 Пейтон, Чарльз Каспер (более известен как Джефф Страйкер) — американский порноактёр и режиссёр.
 Пейтон, Хари (род. 1972) — американский актёр и продюсер.
 Пейтон, Элизабет (род. 1965) — американская художница.